BSE, codi UCI del Bretagne-Séché Environnement, equip ciclista professional francès, de categoria continental professional des del 2011 
 BSE, acrònim anglès per a la Borsa de Bahrain
 BSE, acrònim anglès per a l'encefalopatia espongiforme bovina